Małżeństwo z rozsądku – polska komedia
 Małżeństwo z Rozsądku – polska grupa muzyczna wykonująca poezję śpiewaną